Tarasow, ros. Тарасов - rosyjskie nazwisko patronimiczne pochodzące od imienia Taras.

 Maksim Tarasow
 Siergiej Tarasow
 Juwenaliusz (Tarasow)
 Jurij Tarasow
 Władimir Tarasow
 Dmitrij Tarasow
 Nikołaj Tarasow
 Aleksandr Tarasow
 Andrzej (Tarasow)

Zobacz też:
Anatoli Tarasov